American International Group, Inc. (AIG) — международная страховая и финансовая корпорация, действующая более чем в 80 странах мира и обслуживает более 90 млн клиентов по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. AIG обслуживает 87% компаний из списка Fortune Global 500 и 83% из Forbes 2000.

Один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования. Компании, входящие в группу AIG, предоставляют услуги государственным учреждениям, юридическим лицам и частным клиентам.

В рейтинге Forbes Global 2000 крупнейших публичных компаний мира за 2021 год AIG Inc. заняла 439-е место, при этом находясь на 83-м месте по размеру активов, 449-м месте по рыночной капитализации и на 217-м месте по обороту. Входит в Топ- 50 лучших компаний по программам многообразия и вовлеченности ().

AIG входит в ТОП 150 лучших работодателей для бывших военнослужащих, Best Employers for Veterans 2020.

В России компания ведёт свою деятельность с 1994 года.

История

1919—1945 годы 
В 1919 году 27-летний американский бизнесмен Корнелиус Вандер Старр основал в Шанхае компанию «Американо-Азиатские андеррайтеры» (American Asiatic Underwriters (AAU)), которая занималась размещением полисов работавших в Шанхае страховых компаний. Не сумев заинтересовать китайским рынком крупных американских страховщиков, Старр в 1921 году решил создать собственную компанию по страхованию жизни, Asia Life Insurance Company (ALICO). К концу 1920-х годов AAU работала не только в Китае, но и во многих странах юго-восточной Азии, включая Филиппины, Индонезию и Малайзию.

В 1926 году Старр открыл свой первый офис в США, компания получила название Американская международная корпорация андеррайтеров (American International Underwriters Corporation, AIU). Одновременно с этим Старр стал искать возможности в Латинской Америке. В конце 1930-х годов он открыл офис AIU в столице Кубы Гаване. Устойчивый рост бизнеса в Латинской Америке компенсировал спад в азиатском регионе из-за надвигающейся Второй мировой войны.

1945—1959 годы 
После окончания войны AIU открыла отделения в Японии и Германии, где предоставляла услуги страхования для американских военных. В течение 1940-х и начале 1950-х годов компания расширила своё влияние в Европе, её были открыты во Франции, Италии и Великобритании. В 1952 Старр купил страховую компанию Globe & Rutgers Fire Insurance Company и её «дочку» American Home Fire Assurance Company, которая стала основой развития деятельности в США. В конце 1950-х годов компания была представлена в 75 странах в США, Западной Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, севере Африки и в Австралии.

1959—1979 годы 
В 1960 году Старр нанимает Мориса Гринберга, который начинает развивать международный бизнес в сфере страхования от несчастных случаев и болезней. Гринберг сфокусировался на работе с независимыми брокерами, благодаря чему удалось сэкономить на страховых агентах. Таким образом, компания могла устанавливать цены на страхование, исходя из потенциальной доходности. Даже в том случае, если продажи того или иного продукта снижались в течение длительного времени, компания не несла существенных потерь.

В 1967 появилась компания American International Group, Inc. (AIG), которая была создана как головная объединяющая организация для всех предприятий Старра по страхованию имущества/ответственности и страхованию жизни. Со смертью Старра в 1968 году управление компанией перешло к Гринбергу. В 1969 году AIG провела первичное размещение акций. В 1972 году в Японии компания получила лицензию на продажу полисов японцам, а в конце десятилетия были созданы совместные предприятия с государственными страховыми компаниями в КНР и в Восточной Европе (Венгрия, Румыния, Польша, Югославия).

1979 — начало 2000-х годов 
В 1980-х годах AIG продолжила свое распространение на рынке, предложив ряд специализированных продуктов — таких как страхование ответственности за загрязнение окружающей среды и страхование политических рисков.

В 1988 году в Гонконге была создана дочерняя компания Financial Investment Corporation of Asia по продаже франшиз американских сетей фаст-фуд. В 1990-х годах AIG приобрела Международную корпорацию лизингового финансирования (International Lease Finance Corporation (ILFC)). В 1992 году AIAC Ltd, входящая в AIG, Inc., становится первой иностранной компанией, получившей лицензию от правительства Китая. В 1994 году компания вышла на рынки России и Узбекистана, а в 1995 году — Индии (в партнёрстве с Tata Group). В 1999 году AIG приобретает SunAmerica, Inc.
В начале 2000-х AIG приобретает крупного страховщика жизни American General Corporation (AG).

Также в ранних 2000-х AIG много инвестировала в России. В июле 2003 года Гринберг встречался с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить инвестиции AIG в России и развитие российско-американских экономических отношений.

37-летнее правление Мориса Гринберга закончилось в 2005 году скандалом, Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила группу в фальсификации отчётности, что стоило AIG штрафа в 1,6 млрд долларов. В 2005 году генеральным директором AIG становится Мартин Дж. Салливан, который начал свою карьеру в лондонском офисе компании в 1970 году.

В 2007 году AIG получает разрешение от регулирующего органа, контролирующего страховую деятельность в Китае, на образование компании со 100% иностранным капиталом. Так появляется AIG General Insurance. Того же удается достигнуть в Корее, здесь появляется ипотечная перестраховочная компания AIG United Guaranty Insurance (Asia) Ltd. Помимо этого открывается филиал в Катаре. В России фокус деятельности компании сосредоточен на развитии розничных страховых продуктов и развитии новых каналов продаж.

Финансовый кризис 2008 года 
После назначения Салливана AIG взяла на себя десятки миллиардов долларов рисков, связанных с ипотекой. Компания застраховала десятки миллиардов долларов деривативов от дефолта и не перестраховала их. Вдобавок, AIG использовала залоговое обеспечение для покупки ипотечных ценных бумаг. Все это затронуло компанию, когда в США в 2007—2008 годах начался ипотечный кризис.

В июне 2008 года три акционера, в совокупности владеющие 4% акций AIG, направили письмо в совет директоров компании с просьбой освободить от должности Салливана и внести некоторые другие изменения в руководство и сам совет директоров.

Уже через несколько дней после раскрытия информации о финансовых потерях компании и падения курса акций Салливан подал в отставку и был заменен Робертом Б. Виллумстадом, который занимал пост председателя совета директоров AIG с 2006 года. За этим последовали и другие смены гендиректоров. В итоге в августе 2009 года пост занял Боб Бенмош.

В этих условиях правительство США несколько раз выделяло спасительные кредиты страховому гиганту на общую сумму свыше $180 млрд, в обмен на которые министерству финансов США отошло сначала 79,9% акций AIG, а затем доля выросла до 92%.. От положения AIG зависела финансовая стабильность других крупных фирм, которые были её партнерами, — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и Merrill Lynch, а также ещё десятка европейских банков.

В 2011 году AIG вернула американскому правительству $21 млрд, тем самым полностью погасив долг перед ним. Для этого группа продала свое подразделение по страхованию жизни American Life Insurance Company (ALICO) компании MetLife, а также провела IPO AIA Group Ltd. На этих двух сделках было заработано $37 млрд. На январь 2013 года совокупная прибыль Федеральной резервной системы и Министерства финансов США от инвестиций в компанию составила порядка $22,7 млрд. В этом же году Совет директоров принял решение вернуть бренд AIG на рынок личного и имущественного страхования, что ознаменовало начало новой эры для компании.

Реструктуризация группы AIG 

В 2009 году руководство группы объявило планы по отделению подразделений, занимающихся страхованием, иным, чем страхование жизни, от AIG в отдельную холдинговую компанию AIU Holdings, которую возглавляет Кристиан Мур, а председателем совета директоров становится Николас Уолш. В дальнейшем формируется собственный орган управления. В результате принимается решение о создании специального юридического лица под брендом Chartis. Под его юрисдикцию попали подразделения страхования юридических лиц в США и Канаде, подразделения личного и имущественного страхования за пределами США и Канады и подразделение по обслуживанию частных VIP-клиентов. AIG инвестирует средства в обмен на получение пакетов акций в созданной структуре. Страховые подразделения холдинга в Юго-Восточной Азии объединены в независимую компанию AIA.

В 2011 году Chartis приобретает основную долю в японской страховой компании Fuji Fire and Marine Insurance Company, Ltd. Эта сделка позволяет Chartis стать четвёртой страховой компанией в Японии.

С осени 2012 года AIG отказывается от бренда Chartis и возвращается к оригинальному названию, проведя ребрендинг (изменился логотип и корпоративные цвета — с синего на голубой).

В 2008—2012 годах в группе происходят процессы интеграции финансов, реструктуризации управления, выравнивание соотношения доли частных и корпоративных клиентов в объёме собранных премий.

Руководство 
 Председатель совета директоров — Брайан Дюперро (Brian Duperreault)
 Президент и главный исполнительный директор (CEO) — Питер Заффино (Peter S. Zaffino)
 Главный финансовый директор — Марк Лайонз (Mark Donald Lyons),
 Глава кадровой службы — Карен Линг (Karen L. Ling)
 Главный административный директор — Шейн Фицсимонс (Shane Fitzsimons)

Деятельность 
Из выручки 43,7 млрд долларов в 2020 году страховые премии составили 28,5 млрд долларов, инвестиционный доход — 13,6 млрд. Страховые выплаты составили 24,8 млрд. Активы компании на конец 2020 года составили 586,5 млрд долларов, из них 360,7 млрд пришлось на инвестиции в ценные бумаги (в том числе 271,5 млрд в корпоративные и другие облигации, 45,5 млрд в ипотечные ценные бумаги).

Подразделения:
 Общее страхование — страхование имущества, ответственности, финансовых рисков, от несчастных случаев и медицинское страхование; страховые премии 23 млрд долларов, из них 10 млрд в Северной Америке.
 Страхование жизни и пенсионное страхование — аннуитеты, участие во взаимных фондах компании, групповое пенсионное страхование, страхование жизни; страховые премии 4,6 млрд.

На конец 2020 года в группе работало 45 тысяч сотрудников, из них 42% в Северной Америке, 40% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 18% в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке.

Примечания

Ссылки 
 
 Born global, built local (презентация AIG Россия, 2019)
 American International Group (AIG) — публикации в прессе
 Официальный сайт Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания» (ЗАО «АИГ»)

Системообразующие страховые компании
Страховые компании США
Транснациональные корпорации
Компании Нью-Йорка
Глобальные финансовые конгломераты